

Miejscowości i ich części w Polsce 
 Wg TERYT jest ich 16, w tym 1 podstawowa

Województwo lubelskie
 Mielniki – część wsi Żary w woj. lubelskim, w pow. biłgorajskim, w gminie Biszcza
 Mielniki – część wsi Świerże w woj. lubelskim, w pow. chełmskim, w gminie Dorohusk
 Mielniki – część wsi Steniatyn w woj. lubelskim, w pow. tomaszowskim, w gminie Łaszczów
 Mielniki – część wsi Kotlice w woj. lubelskim, w pow. zamojskim, w gminie Miączyn

Województwo podkarpackie
 Mielniki – część wsi Duńkowice w woj. podkarpackim, w pow. jarosławskim, w gminie Radymno
 Mielniki – część wsi Korczowa w woj. podkarpackim, w pow. jarosławskim, w gminie Radymno
 Mielniki – przysiółek wsi Manasterz w woj. podkarpackim, w pow. jarosławskim, w gminie Wiązownica
 Mielniki – część wsi Kuryłówka w woj. podkarpackim, w pow. leżajskim, w gminie Kuryłówka
 Mielniki – przysiółek wsi Niemstów w woj. podkarpackim, w pow. lubaczowskim, w gminie Cieszanów
 Mielniki – część wsi Krowica Hołodowska w woj. podkarpackim, w pow. lubaczowskim, w gminie Lubaczów
 Mielniki – część wsi Szczutków w woj. podkarpackim, w pow. lubaczowskim, w gminie Lubaczów
 Mielniki – część wsi Borchów w woj. podkarpackim, w pow. lubaczowskim, w gminie Oleszyce
 Mielniki – część wsi Kobylnica Wołoska w woj. podkarpackim, w pow. lubaczowskim, w gminie Wielkie Oczy
 Mielniki – część wsi Wielkie Oczy w woj. podkarpackim, w pow. lubaczowskim, w gminie Wielkie Oczy

Województwo podlaskie
 Mielniki – wieś w woj. podlaskim, w pow. sokólskim, w gminie Korycin

Województwo wielkopolskie
 Mielniki – część wsi Obory w woj. wielkopolskim, w pow. konińskim, w gminie Wierzbinek

Miejscowości na Ukrainie 
 Mielniki – wieś w rejonie jaworowskim obwodu lwowskiego
 Mielniki Rzeczyckie – wieś w rejonie ratnieńskim obwodu wołyńskiego
 Mielniki – wieś w rejonie starowyżewskim obwodu wołyńskiego
 Mielniki – wieś w rejonie szackim obwodu wołyńskiego

Miejscowości na Białorusi 
 Mielniki – wieś w obwodzie brzeskim, w rejonie hancewickim, w sielsowiecie Nacz
 Mielniki – wieś w obwodzie brzeskim, w rejonie kamienieckim, w sielsowiecie Wołczyn
 Mielniki – wieś w obwodzie brzeskim, w rejonie kamienieckim, w sielsowiecie Rzeczyca
 Mielniki – wieś w obwodzie brzeskim, w rejonie kobryńskim, w sielsowiecie Batcze
 Mielniki – wieś w obwodzie brzeskim, w rejonie małoryckim, w sielsowiecie Chocisław
 Mielniki – chutor w obwodzie brzeskim, w rejonie żabineckim, w sielsowiecie Oziaty
 Mielniki – wieś w obwodzie grodzieńskim, w rejonie grodzieńskim, w sielsowiecie Hoża, nad Niemnem
 Mielniki – wieś w obwodzie grodzieńskim, w rejonie ostrowieckim, w sielsowiecie Worniany
 Mielniki – wieś w obwodzie mińskim, w rejonie miadzielskim, w sielsowiecie Narocz
 Mielniki – chutor w obwodzie witebskim, w rejonie brasławskim, w sielsowiecie Widze

Inne 
 Mielniki – rzeka w Kraju Nadmorskim w Rosji
 Mielniki – przystanek kolejowy w miejscowości Mielniki, w rejonie małoryckim, w obwodzie brzeskim, na Białorusi

Przypisy